

Цна — село в складі Вілейського району Мінської області.
 Цна — село в складі Вілейського району Мінської області.
 Цна — село (веска) в складі Логойського району розташоване в Мінській області.
 Цна — річка в Берестейській області, ліва притока Прип'яті.

Цна — річка в Московській області, ліва притока річки Оки.
 Цна — річка у Тамбовській та Рязанській областях, ліва притока Мокші.
 Цна — річка в Тверській області, впадає в озеро Мстино.